Фрионе () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фрионе, Рикардо (1911—1986) — уругвайский и итальянский футболист, нападающий.
 Фрионе, Франсиско (1912—1935) — уругвайский и итальянский футболист.